Kurt Wolff (1887-1963), editore tedesco
 Kurt Wolff (1895-1917), aviatore tedesco, asso della prima guerra mondiale
 Kurt Heinrich Wolff (1912-2003), sociologo statunitense, nato in Germania